Il singolare del torneo di tennis Cali Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mauricio Hadad che ha battuto in finale Mario Visconti 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Martin Stringari (semifinali)
 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 Mauricio Hadad (Campione)
 Andrew Sznajder (semifinali)

 Jaime Cortes (primo turno)
 Roberto Jabali (secondo turno)
 Mario Visconti (finale)
 Massimo Ardinghi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 1992